Аллсвенскан 1980 — 56-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1980 року розпочався 13 квітня й завершився 26 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб «Естерс» ІФ (Векше).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1980 у шведському спорті